Frambach ist der Name von

 Frambach von Birgel, Person aus dem Geschlecht der Herren von Birgel
 André Luiz Frambach (* 1997), brasilianischer Schauspieler
 Sabine Frambach (* 1975), deutsche Schriftstellerin